Waffentechnik steht für:

 Technik von Waffen, im Speziellen deren Funktionsweise, aber auch die Geräte als solche
 Wehrtechnik (auch Militärtechnik, Kriegstechnik oder Verteidigungstechnik)
 Rüstungsindustrie als Branche der Waffenproduktion
 einen Fachbereich des Militärwesens, mit Ingenieurwissenschaften zur Waffenforschung und Entwicklung von Waffensystemen.
 einen handwerklichen Fachbereich, in dem Büchsenmeister (namentlich aufgeführt in der :Kategorie:Büchsenmeister), Büchsenmacher, Waffentechniker (namentlich aufgeführt in der :Kategorie:Waffentechniker) und ähnliche Berufe tätig sind